Self Made, Selfmade oder Self-made ist:
 die Fähigkeit, aus einfachen Verhältnissen durch eigene Arbeit zu Erfolg und Wohlstand zu kommen, siehe Sozialer Aufstieg#Selfmademan
 Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker, US-amerikanische Miniserie (2020)
 Selfmade Records, deutsches Hip-Hop-Label